Гронський Володимир Петрович (нар. 26 грудня 1954) — сучасний український композитор.
 Гронський Йосип (1902–1984) — український архівіст, краєзнавець, дослідник історії Львівщини

Виноски 

Українські прізвища